Topônimo
 Marquinho — município brasileiro do estado do Paraná

Outros
 Marco Antônio de Mattos Filho (1986) — futebolista brasileiro que atua como meia
 Marquinho Chedid (1957) — empresário e político brasileiro de origem libanesa

Ver também
  Marcão
  Marquinhos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Hipocorísticos
Desambiguações de topônimos